Le nom Merrick peut désigner :

Toponyme 

 le comté de Merrick ;
 le Merrick, une montagne d'Écosse ;
 Merrick, census-designated place de l'État de New York, aux États-Unis.

Divers 
 Merrick, roman de fantastique écrit par Anne Rice, septième tome de sa série Chroniques des vampires.

Patronyme 

 Doris Merrick (1919-2019), actrice américaine
 Ernie Merrick (né en 1953), footballeur écossais 
 Frank Merrick (1886-1981), pianiste britannique
 George Edgar Merrick (1886-1942), agent immobilier américain ayant fondé la ville de Coral Gables en Floride.
 Joseph Merrick (1808-1849), missionnaire jamaïcain
 Joseph Merrick (1862-1890), britannique plus connu sous le surnom d'« Elephant Man »
 Mahlon Merrick (1900-1960), compositeur américain
 Matthew Cardona (1985-), mieux connu sous le nom de Zack Ryder, et un catcheur de la WWE

Patronyme anglais